Naselja u BiH:
 Varošište (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica
 Varošište (Žepče, BiH), naselje u općini Žepče